Марко Илич:
* Илич, Марко (род. 1985) — сербский футболист.
 Илич, Марко (род. 1998) — сербский футболист.